Kasper Bruun (født den 3. marts 1987 i Pandrup) er en dansk professionel bokser. 

Han er for tiden uden fast kontrakt efter tidligere at have bokset for den danske bokser og promotor Robert Larsen, den tyske stald Team Sauerland og den danske stald Euro Event.

Professionelle kampe

Referencer 
 Rankings 

Boksere fra Danmark